Паломническая церковь «Марии в винограднике» () находится на расстоянии 1 км от нижнефранконского города Фолькаха.

Церковь широко известна благодаря находящемуся в ней медальону с изображением Девы Марии «Богоматерь в венке из роз» работы вюрцбургского скульптора Тильмана Рименшнейдера. В 1962 году это произведение искусства было украдено из церкви и вернулось на своё место благодаря вознаграждению, объявленному журналом Stern.

Примечания 

Церкви Баварии